Nabucodonosor, o Jovem — uma figura fictícia atestada nas Crônicas de Jerameel
 Nabuconodosor de Uruque — um governador de Uruque durante o reinado de Assurbanípal
 Nabucodonosor I — que regeu o império babilônio no 
 Nabucodonosor II — soberano babilônio mencionado no livro bíblico de Daniel
 Nabucodonosor III — que se rebelou contra Dario I da Pérsia em 
 Nabucodonosor IV — também rebelado contra Dario I, em 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história